Ми́ган Мони́к Гуд (; род. 8 августа 1981) — американская актриса и продюсер.

Ранние годы 
Миган Моник Гуд родилась в Лос-Анджелесе в семье менеджера и офицера полиции. В возрасте четырёх лет она начала свою карьеру в качестве актёра массовки в телевизионных шоу. В тринадцатилетнем возрасте она появилась в фильме «Пятница». В 1997 году она получила хорошие отзывы от критиков за игру в фильме «Пристанище Евы».

Карьера 
В начале двухтысячных Миган Гуд исполняла в основном второстепенные роли в кино и на телевидении, в таких фильмах как «Байкеры». Снималась в ситкоме канала Никелодеон «Кузен Скитер». Её переход от ребёнка-актёра к взрослым ролям произошёл в 2003 году, когда она снялась в фильме «Избавьте нас от Евы». После она появилась в нескольких эпизодах третьего сезона ситкома «Моя жена и дети», а также снялась в фильмах «Шпионки», «Шашлык» и «Танцы улиц».

В 2005 году она снялась в фильме «Болото», а также в триллере «Кирпич». В следующем году она сыграла свою первую главную роль в фильме «Перехват». В 2007 году она снялась в мюзикле «Братство танца» вместе с Ne-Yo и Коламбусом Шортом, за который получила номинацию на MTV Movie Awards. Кроме того она появилась в фильмах «Один пропущенный звонок», «Пила 5», «Нерождённый» и «Испытание свадьбой».

В 2012 году Миган Гуд получила свою первую главную роль на телевидении, в сериале канала NBC «Обман». В 2013 году она появилась в сериале Californication.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Дети-актёры США
Киноактрисы США